Dinn peut se référer à :
John Dinn, un politicien canadien ;
Dinn Corporation, une ancienne société de construction de montagnes russes en bois ;
Dinn, un personnage du jeu vidéo Suikoden V.